Tekapo, pronunciado Tékapo es un topónimo de la Isla Sur de Nueva Zelanda que puede referirse a:

 El lago Tékapo; 
 La población de Lake Tekapo a orillas del lago; o
 El río Tékapo adonde el lago vierte sus aguas.